Кост — фамилия. Известные носители:
 Кост, Алексей Николаевич (1915—1979) — советский химик- органик в области гетероароматических соединений, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова.
 Кост, Жан-Виктор (1807—1873) — французский зоолог, основоположник научного рыбоводства и разведения устриц.
 Кост, Наполеон (1805—1883) — французский классический гитарист и композитор, ученик Фернандо Сора.
 Кост, Паскаль (1787—1879) — французский архитектор и востоковед.
 Кост, Стив (род. 1980) — основатель проекта OpenStreetMap (OSM) в 2004 году.
 Кост, Эмиль (1862—1927) — французский фехтовальщик.

Топоним 
 Кост — село, Джейрахский район, Ингушетия, Россия

См. также 
 Коста
 Замок Кост